est une expression anglaise signifiant notamment « au bout de nos peines ». Elle peut faire référence à :

Cinéma 

 , documentaire de  sorti en 2012.

Musique

Chanson 

 , chanson de  présent sur l'album  sorti le .

Album 

 , album d' sorti le  ;
 , album de  sorti le .